Гвасавито има више значења:

 Гвасавито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвасавито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику